Diplolepis (planten), plantengeslacht
 Diplolepis (wesp), geslacht van vliesvleugeligen